Ког () — гавар провинции Тайк на северо-западе Великой Армении.
 Когг (от  и ) — средневековое одномачтовое палубное парусное судно.